War Zone,  album de Black Moon (1999)
 War Zone, film de Djanik Faïziev (2012)

Voir aussi
 The War Zone,  film de Tim Roth (1999)